Ferenc je lahko:

 Ferenc, moško osebno ime 
 Ferenc, priimek več znanih ljudi